Tobiasia bifasciata  — вид мелких паразитических хальцидоидных наездников из семейства Encyrtidae, единственный в составе монотипического рода . Россия (Дагестан) и Туркмения. Длина 1,5 мм. Тело буровато-чёрное, металлически блестящее, слегка сплющенное, удлинённое. Лоб и темя широкие. Жгутик усика 6-члениковый. На передних крыльях 2 широкие поперечные полосы. Лапки 5-члениковые. Эндопаразиты черепицевидного червеца Nipponaclerida turanica (Aclerdidae) на тростнике.
Вид был впервые описан в 1962 году советским энтомологом Владимиром Александровичем Тряпицыным и назван в честь крупнейшего знатока наездников российского гименоптеролога Владимира Ивановича Тобиаса.

Примечания

Ссылки 
 Catalogue of Life

Энциртиды
Паразиты насекомых
Монотипические роды перепончатокрылых
Таксоны насекомых, названные в честь людей
Животные, описанные в 1962 году
Насекомые Евразии